Eindhovense Wollenstoffenfabriek
 Wollenstoffenfabriek (Geldrop)